purytanie – przedstawiciele ruchu religijno-społecznego XVI i XVII wieku
 Purytanie – opera Vincenza Belliniego z 1835 r.